Военпром:
 Военпром (1925) — производственное объединение военной промышленности СССР при Главном-военно-промышленном управлении (ГВПУ) ВСНХ.
 Военпром — железнодорожная платформа.